Die Abkürzung HVR bezeichnet:
 Humanitäres Völkerrecht, ein Teilbereich des internationalen Rechts
 Haag-Visby-Regeln im internationalen Seehandelsrecht, siehe Haager Regeln
 den Handball-Verband Rheinhessen
 den Handballverband Rheinland

Abkürzung